Osoby o tym nazwisku:
 Ezzedine Dridi – tunezyjski zapaśnik 
 Jabeur Dridi – tunezyjski zapaśnik 
 Mohamed Dridi – algierski zapaśnik
 Mustapha Dridi – tunezyjski zapaśnik